Termin  ima više značenja.

 Tirozinska amonijak-lijaza, enzim
 Transakcioni aplikacioni jezik, programski jezik